Amadeusz IV Sabaudzki (ur. 1197 w Montmélian, zm. 1253 w Montmélian) – hrabia Sabaudii w latach 1233-1253.

Życiorys 
Amadeusz IV był najstarszym synem Tomasza I z dynastii sabaudzkiej i Małgorzaty z Genewy, córki Wilhelma I, hrabiego Genewy. Ożenił się dwukrotnie. W 1222 wziął ślub z Anną Burgundzką (1192–1243), córką Hugona III, księcia Burgundii. Miał z nią dwoje dzieci:
 Beatrycze (1223-1258), żonę Manfreda III, markiza Saluzzo, i Manfreda, króla Sycylii,
 Małgorzatę (zm. 1254), żonę Bonifacego II, markiza Montferrat, i Aymara III, hrabiego Valentinois. 
Owdowiawszy, w 1244 ożenił się z Cecilią de Baux (zm. 1275), córką Barrala, pana Baux i wicehrabiego Marsylii. Doczekał się z nią czworga dzieci:
 Bonifacego, hrabiego Sabaudii,
 Beatrycze (1250–1292), żony Piotra de Chalon i Juana Manuel, pana Villena, 
 Eleonory, żony Guicharda de Beaujeu, 
 Konstancji (zm. po 1263).

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1197
Zmarli w 1253